Éva Korpás, chanteuse hongroise.
 Magdalena Korpas, actrice polonaise.